Papillogobius é um género de peixe da família Gobiidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Papillogobius melanobranchus
 Papillogobius reichei